

Cinema 
Il testamento di sua grazia (Hans nåds testamente) – film del 1919 diretto da Victor Sjöström
Hans nåds testamente – film del 1940 diretto da Per Lindberg 
Hans nåds testamente – film del 1965 diretto da Jan Molander

Letteratura 
 Hans nåds testamente – romanzo di Hjalmar Bergman del 1910